Central Fire Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Fire Station (Hawaii), NRHP-Nr. 80001273
 Central Fire Station (Iowa), NRHP-Nr. 82002638
 Central Fire Station (Caddo Parish, Louisiana), NRHP-Nr. 91000625
 Central Fire Station (East Baton Rouge County, Louisiana), NRHP-Nr. 84001277
 Central Fire Station (Barnstable County, Massachusetts), NRHP-Nr. 98000146
 Central Fire Station (Bristol County, Massachusetts), NRHP-Nr. 84002101
 Central Fire Station (Norfolk County, Massachusetts), NRHP-Nr. 89001371
 Central Fire Station (Plymouth County, Massachusetts), NRHP-Nr. 77000193
 Central Fire Station (Michigan), NRHP-Nr. 99000341
 Central Fire Station (Mississippi), NRHP-Nr. 75001045
 Central Fire Station (New York), NRHP-Nr. 85000729
 Central Fire Station (North Carolina), NRHP-Nr. 80002837
 Central Fire Station (South Dakota), NRHP-Nr. 80003730
 Central Fire Station (Texas), NRHP-Nr. 99001623

Siehe auch:
 Old Central Fire Station